Adrián González – giocatore di baseball statunitense
 Hernán Adrián González – calciatore argentino
 Adrián González Morales – calciatore spagnolo